Buslijn 177 (Diemen-Weesp)
Buslijn 177 (Veldhoven-Valkenswaard)
Buslijn 177 (Strijen-Rotterdam)
Buslijn 177 (Haarlem-Schiphol)
Buslijn 177 (Gouda-Zoetermeer)